Aerodrom puede referirse a:
 Municipalidad de Aerodrom, una municipalidad en Macedonia del Norte;
 La palabra "aeródromo", escrita en el idioma rumano (aerodrom) o transliterada del ruso (аэродром, aerodróm).